Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji VTR Open 2013 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl druhý nasazený Argentinec Juan Mónaco, který ve druhém kole podlehl francouzskému hráči Guillaumu Rufinovi.

Pro Španěla Rafaela Nadala znamenalo obdržení divoké karty návrat do profesionálního tenisu, když kariéru přerušil kvůli zranění na červnovém Wimbledonu 2012.
  
Titul získal argentinský hráč Horacio Zeballos, který v třísetové bitvě zdolal Rafaela Nadala poměrem 6–7(2–7), 7–6(8–6) a 6–4.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Rafael Nadal (finále)
  Juan Mónaco (2. kolo)
  Jérémy Chardy (semifinále)
  Pablo Andújar (2. kolo)
  Albert Ramos (čtvrtfinále)
  Paolo Lorenzi (čtvrtfinále)
  Daniel Gimeno Traver (čtvrtfinále)
  Carlos Berlocq (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Chile Open
Sport v Chile v roce 2013
ATP World Tour 2013